Ви́рус Эпште́йна — Барр (ВЭБ), или вирус Эпстайна — Барр, или вирус герпеса человека 4 типа, или герпесвирус человека тип 4 (ГВЧ-4, , ранее ) — вид вирусов из подсемейства гаммагерпесвирусов семейства герпесвирусов.

Описание 

Геном вируса Эпштейна — Барр представлен двуцепочечной ДНК, вирус в своем развитии не имеет РНК-стадии. В настоящее время данному вирусу наряду с другими герпесвирусами приписывается важная роль в формировании опухолевых клеток в организме человека. Вирус Эпштейна — Барр хорошо размножается в культуре клеток лимфомы Беркитта, крови больных инфекционным мононуклеозом, лейкемических клетках и культуре клеток головного мозга здорового человека. У многих людей, заражённых вирусом Эпштейна — Барр, болезнь проходит бессимптомно.

Вирус способен реплицироваться, в том числе в В-лимфоцитах; в отличие от других вирусов герпеса он не вызывает гибели клеток, а напротив, активирует их пролиферацию. Вирионы включают специфические антигены: капсидный (VCA), ядерный (EBNA), ранний (ЕА) и мембранный (МА) антигены. Каждый из них образуется в определённой последовательности и индуцирует синтез соответствующих антител.

Этимология 
Вирус первоначально назван в честь английского вирусолога, профессора Майкла Энтони Эпштейна () и его аспирантки Ивонны Барр (), описавших его в 1964 году — Epstein-Barr virus. В 1979 году научное название изменили на Human herpesvirus 4, в 2016 году — ещё раз, для указания подсемейства, к которому вид относится, на Human gammaherpesvirus 4.

Эпидемиология 
ВЭБ является одним из самых распространённых вирусов человека. В США примерно у половины всех пятилетних детей и от 90 до 95 % взрослых есть доказательства перенесённой инфекции.

Патология 
Болезни, ассоциированные с вирусом Эпштейна — Барр:
 Синдром хронической усталости
 Инфекционный мононуклеоз (мультигландулярный аденоз, железистая лихорадка, болезнь Филатова)
 Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина)
 Некоторые из неходжкинских лимфом, в частности лимфома Беркитта (центральноафриканская лимфома)
 Назофарингеальная карцинома (носоглоточное раковое образование)
 Общая вариабельная иммунная недостаточность
 Синдром Алисы в стране чудес
 Гепатит
 Герпес
 Стоматит
Посттрансплантационная лимфопролиферативная болезнь
 Рассеянный склероз
 Волосатая лейкоплакия
 
 Гипотиреоз

Лечение 
Для противовирусной терапии применяются препараты, эффективные против различных типов герпесвирусов: ганцикловир, валацикловир. Специфическая терапия, как правило, требуется при тяжёлых вирус-ассоциированных заболеваниях у лиц с иммунодефицитом.

Генотерапия 
Обнадёживающие результаты продемонстрированы при лечении клеток линии Vero от герпесвирусов типа 1 (вирус простого герпеса, HSV-1), типа 4 (вирус Эпштейна — Барр, EBV) и типа 5 (цитомегаловирус человека, HCMV) методом CRISPR/Cas9. Для некоторых участков их ДНК были созданы направляющие молекулы РНК, благодаря которым нуклеазы Cas9 способны распознавать их в геноме хозяина и разрезать. Эксперименты показали, что разрез в одном участке вирусной ДНК снижает число заражённых клеток примерно вдвое, а два разреза приводят к почти полному удалению вирусов.

Профилактика 
Эффективной вакцины против вируса Эпштейна — Барр не существует, проводятся клинические испытания. Основную проблему при разработке вакцины создают различия состава белков на разных фазах существования вируса.

Примечания

Ссылки 
 
 Epstein-Barr Virus: Implicated in Cancer Etiology in China, Impetus for a Vaccine Article in The Scientist 13 (6):1, Mar. 15, 1999
 Современные подходы к лечению Эпштейн— Барр-вирусной инфекции у взрослых (журнал «Лечащий Врач» № 2 2011)

Gammaherpesvirinae